Tchorzewski est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Ed Tchorzewski (1943-2008), homme politique canadien de la Saskatchewan
Krzysztof Tchórzewski (1950-), ingénieur et homme politique polonais

Homonymie de patronyme